Hinakura bezeichnet
 Hinakura Bank, Untiefe der Inselgruppe der Marquesas
 Hinakura (Neuseeland), Ort in Neuseeland